Caveat é um termo latino (terceira pessoa do presente do subjuntivo do verbo cavere: "esteja atento"); no plural, caveant.

Pode também ser usado nas seguintes locuções:
 Caveant consules – forma reduzida da frase Caveant consules ne quid res publica detrimenti caperet ('Que os cônsules se acautelem a fim de que a República não sofra nenhum dano'), usada pelo Senado romano ao atribuir plenos poderes aos cônsules.
 Caveat emptor
 Caveat venditor
 Caveat lector
 Patent caveat – no direito estadunidense, a "prenotação" de uma patente.